Paulistão pode se referir a:

 Campeonato Paulista de Futebol, torneio oficial para o estado de São Paulo;
 Expresso Tiradentes, meio de transporte coletivo sobre rodas da capital de São Paulo

Desambiguação